Sven Almgren kan syfta på:

 Sven Almgren (barnskådespelare)
 Sven Almgren (ämbetsman) (1887–1957)